TLR kan avse

 Toll-like receptors – en typ av pattern recognition receptors (PRRs) som finns hos flera olika celltyper inblandade i kroppens immunförsvar
 Tvåögd spegelreflexkamera – en kameratyp med två objektiv

Akronymer